Элмиза́вр () — род гигантских тероподовых динозавров из семейства овирапторозавров из верхнемеловых отложений Монголии ( назад). Виды известны только по фрагментарным остаткам.

История открытия 

В 1970 году польско-монгольская палеонтологическая экспедиция обнаружила два фрагментарных образца небольшого теропода в провинции Умнеговь, Монголия. В 1981 году польская исследовательница-палеонтолог Хальшка Осмульская описала и назвала типовой вид Elmisaurus rarus. Родовое наименование происходит от монгольского elmyi или ölmyi, «подошва», поскольку типовой экземпляр состоял из плюсневых костей. Видовое название означает «редкий» на латыни. Голотипом является образец ZPAL MgD-I/172, левые плюсневые кости, слитые с предплюсной. Существуют также два паратипа: ZPAL MgD-I/98, состоящий из костей правой кисти и ступни, и ZPAL MgD-I/20, верхняя часть левой плюсневой кости более крупной особи.

Второй вид, Elmisaurus elegans, назвал в 1989 году Филипп Дж. Карри. Он представляет собой североамериканскую форму, первоначально описанную Уильямом Артуром Парксом в 1933 году как разновидность орнитомима. Карри также соотнёс с Elmisaurus elegans материал американской формы Caenagnathus sternbergi, основанного на фрагменте челюсти. Из-за плохой сохранности и географической удалённости от типового вида классификация американских форм была спорным вопросом. В 1997 году Ханс-Дитер Сюс высказал мнение, что этот второй образец Elmisaurus следует соотнести с родом Chirostenotes как вид Chirostenotes elegans, хотя эту точку зрения Карри не поддержал. Тем не менее, другие исследователи, в том числе Марьянска, Осмульская и их коллеги последовали мнению Сюса о переназначении E. elegans к роду Chirostenotes.

Систематика 

Приведённая ниже кладограмма отражает филогенетическое положение элмизавра в соответствии с анализом Н. Лонгрича 2013 года.

Примечания 

Ценагнатиды
Динозавры мелового периода
Динозавры Азии
Фоссилии, описанные в 1981 году
Фауна формации Нэмэгэт
Фоссилии из меловых отложений Монголии